

Persone
 Gennaro Hayasaka – vescovo cattolico giapponese
 Fumio Hayasaka – compositore giapponese
 Ryōta Hayasaka – calciatore giapponese

Altro
 Shusui Hayasaka – personaggio dell'anime e del manga Buso Renkin di Nobuhiro Watsuki